Jiangkou bezeichnet:

 Jiangkou (江口县), Kreis der Stadt Tongren in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jiangkou (Dongkou) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Dongkou in der chinesischen Provinz Hunan
 Jiangkou (Fengkai) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Fengkai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jiangkou (Gan) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Gan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jiangkou (Guiping) (江口镇), Großgemeinde der Stadt Guiping im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Jiangkou (Hanjiang) (江口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hanjiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Jiangkou (Hengnan) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Hengnan in der chinesischen Provinz Hunan
 Jiangkou (Jiange) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Jiange in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiangkou (Jianyang) (将口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jianyang in der chinesischen Provinz Fujian
 Jiangkou (Liuba) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Liuba in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Jiangkou (Ningshan) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Ningshan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Jiangkou (Pengshan) (江口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pengshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiangkou (Pengshan) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Pengshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiangkou (Wulong) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Wulong in der chinesischen Stadt Chongqing
 Jiangkou (Xupu) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Xupu in der chinesischen Provinz Hunan
 Jiangkou (Yingshang) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Yingshang in der chinesischen Provinz Anhui
 Jiangkou (Yongcheng) (蒋口镇), Großgemeinde der Stadt Yongcheng in der chinesischen Provinz Henan
 Jiangkou (Yunyang) (江口镇), Großgemeinde im Kreis Yunyang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Jiangkou (Beihu) (江口乡), Gemeinde im Stadtbezirk Beihu in der chinesischen Provinz Hunan
 Jiangkou (Li) (江口乡), Gemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Gansu
 Jiangkou (Luzhai) (江口乡), Gemeinde im Kreis Luzhai im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Jiangkou (Tongdao) (江口乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Tongdao in der chinesischen Provinz Hunan
 Jiangkou (Fenghua) (江口街道), Straßenviertel der Stadt Fenghua in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jiangkou (Guichi) (江口街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Guichi in der chinesischen Provinz Anhui
 Jiangkou (Huangyan) (江口街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huangyan in der chinesischen Provinz Zhejiang